

Lieux et communes 
 Sor est une commune française, située dans le département de l'Ariège.
 Sør-Trøndelag : comté norvégien.
 Cambounet-sur-le-Sor : commune française, située dans le département du Tarn.

Rivières 
 Le Sor est une rivière française du département du Tarn, affluent de l'Agout.

Personnalités 
 Fernando Sor : guitariste et compositeur espagnol.
 Sor Juana : poétesse en langue castillane.
 Sor Isabel de Villena : fille naturelle d'Henri de Villena.

Entreprises 
 SOR Libchavy : constructeur tchèque d'autobus et de trolleybus.

Navires 
 Le Sor est une péniche coulée comme récif artificiel au large de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) (France).

Sigle
SOR peut faire référence :

 à Sorsogon, selon le code ISO 3166-2:PH ;
 à l'aéroport d' ;
 au Sologne olympique Romorantin, anciennement Stade Olympique Romorantinais, un club de football de Romorantin-Lanthenay, en France ;
 à la méthode de surrelaxation successive, de l'anglais Successive over-relaxation, une méthode numérique qui permet la résolution de systèmes d'équations linéaires ;
 à l'Ossétie du Sud-Alanie, pour l'immatriculation des véhicules (South Ossetia Republic).

SoR peut faire référence :

 à la licence de la série de jeux vidéo  , ainsi qu'au premier jeu issu de cette franchise, .

Notes et références